Robert Lang, češki hokejist, * 19. december 1970, Teplice, Češka.

Lang je kariero začel v klubu HC Litvínov v češkoslovaški ligi. Leta 1990 je bil kot 133. izbran na NHL naboru s strani kluba Los Angeles Kings, za katerega je prvič zaigral v sezoni 1992/93. V ligi NHL, kjer je igral še za klube Boston Bruins, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, Detroit Red Wings, Chicago Blackhawks in Montreal Canadiens, je skupno odigral 987 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 261 golov in 442 podaj, ter 91 tekem končnice, na katerih je dosegel 18 golov in 28 podaj. Leta 2004 je zaigral na Tekmi vseh zvezd lige NHL, istega leta je prejel tudi nagrado Zlatá hokejka za najboljšega češkega hokejista leta. 

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992 in Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je obakrat osvojil bronasto medaljo, za češko reprezentanco pa na treh olimpijskih igrah, kjer je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo, ter dveh svetovnih prvenstvih, kjer je prav tako osvojil zlato in bronasto medaljo.

Leta 2015 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Statistika kariere

|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 88/89
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 89/90
|
| 39
| 11
| 10
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 56
| 26
| 26
| 52
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češkoslovaška liga
| 91/92
|
| 38
| 11
| 23
| 34
|
|
|
| 5
| 1
| 4
| 5
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 5
| 8
| 13
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 92/93
|
| 11
| 0
| 5
| 5
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 92/93
|
| 38
| 9
| 21
| 30
| -2
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 93/94
|
| 32
| 9
| 10
| 19
| +7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 93/94
|
| 44
| 11
| 24
| 35
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Litvínov
| Češka liga
| 94/95
|
| 16
| 4
| 19
| 23
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 94/95
|
| 36
| 4
| 8
| 12
| -7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Kings
| NHL
| 95/96
|
| 68
| 6
| 16
| 22
| -15
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Svetovni pokal
| 96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Evropska liga
| 96/97
|
| 4
| 2
| 2
| 4
| +2
| 0
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|-
| Sparta Praga
| Češka liga
| 96/97
|
| 38
| 14
| 27
| 41
|
| 30
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Češka
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -4
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Houston Aeros
| IHL
| 97/98
|
| 9
| 1
| 7
| 8
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 97/98
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 97/98
|
| 51
| 9
| 13
| 22
| +6
| 14
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| -4
| 2
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 98/99
|
| 72
| 21
| 23
| 44
| -10
| 24
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| -3
| 0
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 99/00
|
| 78
| 23
| 42
| 65
| -9
| 14
|
| 11
| 3
| 3
| 6
| -1
| 0
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 32
| 48
| 80
| +20
| 28
|
| 16
| 4
| 4
| 8
| +2
| 4
|-
| Pittsburgh Penguins
| NHL
| 01/02
|
| 62
| 18
| 32
| 50
| +9
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 02/03
|
| 82
| 22
| 47
| 69
| +12
| 22
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +3
| 2
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 03/04
|
| 63
| 29
| 45
| 74
| +2
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| +5
| 2
|
| 12
| 4
| 5
| 9
| -1
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 05/06
|
| 72
| 20
| 42
| 62
| +17
| 72
|
| 6
| 3
| 3
| 6
| -2
| 2
|-
| Češka
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| 0
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 06/07
|
| 81
| 19
| 33
| 52
| +12
| 66
|
| 18
| 2
| 6
| 8
| +5
| 8
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 07/08
|
| 76
| 21
| 33
| 54
| +9
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 08/09
|
| 50
| 18
| 21
| 39
| +6
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Coyotes
| NHL
| 09/10
|
| 62
| 9
| 20
| 29
| 
| 28
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1321
| bgcolor="#7FFF00" | 362
| bgcolor="#7FFF00" | 623
| bgcolor="#7FFF00" | 985
| bgcolor="#7FFF00" | +56
| bgcolor="#7FFF00" | 621
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | -1
| bgcolor="#7FFF00" | 30
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Viri 
 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Olimpijski tekmovalci za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Češko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Češki hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti HC Litvínov
Hokejisti Los Angeles Kings
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Houston Aeros
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Pittsburgh Penguins
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Chicago Blackhawks
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Phoenix Coyotes
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih